weegschaal (voorwerp), een voorwerp om een persoon of ding te wegen
 Weegschaal (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Weegschaal (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem